Бехтеево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бехтеево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Бехтеево — деревня в Сычевском районе Смоленской области.